Менахем-Мэндл (иногда по-русски искажённое Менахем-Мендель) — двойное еврейское имя. Имя Менахем () на иврите означает утешитель. Известные носители имени:
 Менахем Мендл Витебский (1730 — 1788) — раввин, хасидский цадик.
 Менахем Мендл, хасидский раввин из Риманова
 Бейлис, Менахем Мендель — обвиняемый по «Делу Бейлиса»
 Крохмал, Менахем Мендель — раввин из Моравии
 Моргенштерн, Менахем Мендель — коцкий раввин, один из идеологов хасидизма
 Шнеерсон, Менахем Мендель — третий любавичский ребе
 Шнеерсон, Менахем Мендель — седьмой и последний любавичский ребе

Имена еврейского происхождения
Мужские имена